Вор в законе:

 Вор в законе — человек, имеющий судимости и достаточный авторитет в преступной среде, в отношении которого выполнена процедура «коронования».